gerilla-hadviselés
 gerillakertészet
 gerillamarketing
 Gerilla (együttes)
 Gerilla Rádió, dunaújvárosi rádió